Het tennistoernooi van Wimbledon in 1999 bij de vrouwen werd voor de 106e keer gehouden. De Amerikaanse Lindsay Davenport won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de West-Duitse Steffi Graf met 6–4 en 7–5 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster bereikte.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.1)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1999